Kenobject, in zijn algemeenheid een onderwerp dat (ook in de kunsten) behandeld wordt
 Thema (literatuur), een thema in een boek, film of toneelstuk
 Thema (beeldende kunst), een thema in de beeldende kunst
 Thema (muziek), een muzikale zin of frase die de basis vormt van een muziekstuk
 een patroon dat een rol speelt in een schaakprobleem; zie Probleemschaak
 Thema (Byzantijnse Rijk), een administratieve onderverdeling in de middenperiode van het Byzantijnse Rijk
 Thema (informatica), het uiterlijk van een computerprogramma of besturingssysteem
 Thema (taalkunde), een begrip in de taalkunde
 Lancia Thema, een autotype